Bolaang Mongondow Timur (Ost Bolaang Mongondow, abgekürzt: Boltim) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi) und liegt im Zentrum dieser.

Geographie 
Bolaang Mongondow Timur erstreckt sich zwischen 0°26′ und 0°58′ n. Br. sowie zwischen 124°19′ und 124°51′ ö. L. und grenzt im Westen an die autonome Stadt Kota Kotamobagu und den Regierungsbezirk Bolaang Mongondow, im Norden (Nordwesten) an den Bezirk Minahasa Selatan sowie im Nordosten an den Bezirk Minahasa Tenggara. Im Südwesten bildet der Bezirk Bolaang Mongondow Selatan die Grenze und im Osten/Südosten ist die etwa 75 km lange Küstenlinie der Molukkensee eine natürliche Grenze. Zum Bezirk gehören sieben Inseln bzw. Inselchen.

Verwaltungsgliederung 
Der Kabupaten Bolaang Mongondow Timur gliedert sich seit dem Jahr 2016 in sieben Distrikte (Kecamatan), die aus 81 Dörfern gebildet werden.

Der Distrikt Modayag Barat wird in einen nördlichen (9 Dörfer) und einen südlichen Teil geteilt (Desa Bongkudai),
der Distrikt Mooat in einen nordöstlichen (2 Dörfer) und einen südwestlichen Teil (8 Dörfer).

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Bolaang Mongondow Timur 88.241 Menschen, davon 42.165 Frauen (47,78 %) und 46.076 Männer (52,22 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,09 %.

Mitte 2022 waren 71,65 % der Einwohner Moslems und 28,34 Prozent der Einwohner Christen (23.605 Protestanten / 1.695 Katholiken).72,93 Prozent oder 65.107 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 20,61 % waren Kinder und 6,46 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 45,11 % ledig; 50,12 % verheiratet; 1,13 % geschieden und 3,64 % verwitwet. Im Jahr 2020 war der HDI-Index mit 65,99 der zweitniedrigste der Provinz.

Geschichte

Verwaltungsgeschichte 
Der Regierungsbezirk Bolaang Mongondow Selatan wurde 2008 vom Bezirk Bolaang Mongondow abgespalten. Hierbei wurden 17 Prozent der Fläche (910,18 von 5.397,69 km²) und zwölf Prozent der Bevölkerung (2007: 61.123 von 492.786 Einw.) abgegeben − somit also fünf der 17 Distrikte:
 Tutuyan (71.01.30)
 Kotabunan (71.01.15)
 Nuangan (71.01.16)
 Modayag (71.01.18)
 Modayag Barat (71.01.29)
Die Zahlen in Klammern geben den alten Gebietscode an, der noch bei der Zugehörigkeit zum Kab. Bolaang Mongondow galt. Die Reihenfolge entstammt dem referenzierten Gesetz Nr. 29 des Jahres 2008.

Nach der vorletzten Volkszählung (2010) wurden 2016 zwei weitere Distrikte geschaffen:
 Mooat durch Abspaltung aus Modayag
 Motongkad durch Abspaltung aus Nuangan

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur — Karte 1:90.000 (2015)
 mannigfache Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Pulau Bolaang Mongondow Timur (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara